Первый дивизион 1980 () — 38-й сезон чемпионата Фарерских островов по футболу. Он начался 20 апреля 1980 года и закончился 21 сентября 1980 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Чемпионат Фарерских островов на rsssf.com

1980
Фарерские острова
1980 год на Фарерских островах